Slag bij Soissons (486) tussen het leger van de Franken onder bevel van Clovis I en de resten van het Romeinse leger onder bevel van Syagrius.
Slag bij Soissons (718) waarbij Chilperic II en Ragenfrid van Neustrië werden verslagen door  van Karel Martel van Austrasië.
Slag bij Soissons (923) waarbij koning Robert I  werd gedood, mogelijk door koning Karel III.
Slag bij Soissons (1918) tussen Amerikaanse en Duitse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog .